

Wydarzenia 

 Bliski Wschód
 Najazd asyryjski na Egipt, bitwa pod Memfis.